Лавель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавель, Джеймс (род. 1974) — британский музыкант, продюсер и диджей.
 Лавель, Луи (1883—1951) — французский философ, глава школы философии духа в неоавгустинианстве. См. также 
 Лавелль